Harri Heliövaara e Denys Molčanov hanno battuto in finale Ilya Belyaev e Steven Diez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Harri Heliövaara /  Denys Molčanov (campioni)
 Ilya Belyaev /  Steven Diez (finale)

 Arnau Brugues-Davi /  Miguel-Angel Lopez Jaen (quarti di finale)
 Enrique Lopez-Perez /  Roberto Ortega-Olmedo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1999